Azopardo bezeichnet:

Juan Bautista Azopardo (1772–1847), Militär in Diensten Hollands, Spaniens und Argentiniens

Azopardo (Buenos Aires), Stadt in Argentinien
Río Azopardo, Fluss im chilenischen Teil Feuerlands
ARA Azopardo (P-35), argentinisches Militärschiff